Деда́л (, ) — персонаж древнегреческой мифологии, выдающийся художник и инженер, считавшийся изобретателем разных инструментов, а также построивший Кносский лабиринт на острове Крит. Дедал упоминается в микенских текстах: da-da-re-jo-de («для святилища Дедала»).

Упомянут в «Илиаде». Действующее лицо сатировской драмы Софокла «Дедал», где изображалось его состязание с Талом, а также одноимённой комедии Аристофана и других комедий.

Дедал в Афинах 
Из афинского рода Метионидов. Сын Эвпалама и Меропы, дочери Эрехтея; либо сын Метиона и Ифинои, у Диодора ошибочно сын Метиона, внук Эвпалама. По версии Павсания, сын Паламаона.

Научился мастерству у Афины. По одной из легенд, Дедал совершил преступление, продиктованное его самолюбием. Когда его ученик и племянник Талос тоже проявил талант изобретателя, Дедал, считавший себя лучшим, решил погубить потенциального соперника. Он завёл Талоса на горную кручу и коварно столкнул вниз, однако Афина не дала юноше погибнуть и превратила его в куропатку.

Афинский ареопаг признал Дедала виновным в убийстве, и тот был вынужден бежать из Афин.

Дедал на Крите 

Царь Минос дал мастеру приют на Крите и взамен долго пользовался его бесценными услугами. На Крите он сделал статуи Миносу и дочерям. Изготовил для Пасифаи, жены Миноса, царя Крита, деревянную корову на колёсах, выдолбил её изнутри, обшил свежей содранной шкурой и выставил на луг. В корове Пасифая скрывалась, чтобы тайно удовлетворять свою страсть к быку. Дедал создал Критский лабиринт по образцу египетского. В построенном им лабиринте обитал рождённый Пасифаей Минотавр.

Когда Тесей бежал, Минос запер Дедала и Икара в лабиринте. По другой версии, когда Тесей убил Минотавра, он вернул Дедала на родину. В конце концов жизнь в плену стала тяготить Дедала, и он решил бежать вместе с сыном Икаром, который родился от рабыни Миноса Навкраты. По рационализирующей версии, Дедал отплыл с Крита при посредстве Пасифаи.

При помощи искусственных крыльев Дедал спасся от преследований царя Миноса критского. Его сын Икар погиб во время полёта, неосторожно приблизившись к солнцу, растопившему воск, скреплявший перья крыльев.

Дедал на Западе 
Дедал бежал и прибыл в сицилийский Камик (либо город Иник). Либо прилетел в Кимы, посвятил крылья Аполлону и воздвиг его храм в Кимах. Критский царь, не смирившись с потерей Дедала, разослал гонцов, которые возвещали: «Кто сумеет продеть сквозь морскую раковину нитку, да так, чтобы вошла она в один конец, прошла все извилины и вышла в другой, будет щедро награждён великим Миносом!» Он понимал, что только Дедал мог взяться за подобное дело. Захотел Кокал (царь, спрятавший Дедала) получить обещанную награду; Дедал был ему благодарен за оказанное гостеприимство и научил, как выполнить задание (надо было привязать нитку к муравью и запустить его в раковину. Муравей, обегая все стенки раковины, находит выход, а за ним тянется нить). Кокал думал, что окажется у него в руках щедрая награда, но нет: «Немедленно выдай мне беглеца Дедала — точно знаю я, что прячется он у тебя». Страшно было Кокалу проигнорировать требование грозного Критского царя, но никак не хотел он расставаться с Дедалом. Тогда он пригласил к себе Миноса, зазвал гостя в баню, и дочери Кокала облили Критского царя кипятком.

Приглашённый Иолаем, Дедал воздвиг множество сооружений на Сардинии. По одной версии, женился на Гортине, родившую ему сыновей Скиллида и Дипойна. По другой, Скиллид и Дипойн были учениками Дедала. По некоторым данным, его учеником был Клеарх из Регия (6 век до н. э.). Называемых учениками Дедала скульпторов сейчас относят к 7-6 векам до н. э.

Творения Дедала, известные в древности 
 Складное кресло в храме Афины Полиады в Афинах.
 Деревянное изображение нагого Геракла в Коринфе.
 Изготовил точное изображение Геракла, но Геракл разбил его. Оно стояло на границе Мессении и Аркадии.
 Статуя из города сиканов Омфаки, позже перевезённая в Гелу Антифемом. Исчезла.
 Деревянное изображение Геракла в храме в Фивах.
 Статуя Трофония в его пещере.
 Статуя Бритомартиды в Олунте и Афины в Кносе.
 Статуя, посвящённая аргивянами в храм Геры. Исчезла.
 Статуя Афродиты на Делосе, которую Дедал дал Ариадне. Согласно Еврипиду, казалось, что его статуи движутся
 Лабиринт на острове Крит.

Влияние и память

Философия 
Сократ называл себя потомком Дедала, подразумевая, что его отец является мастером по камню, то есть, в переносном смысле — потомком Дедала.

Спорт 
23 апреля 1988 года греческий велосипедист-спортсмен  совершил перелёт на мускулолёте по маршруту Дедала с острова Крит на материк. Мускулолёт с каркасом из трубок из углеродного волокна и размахом крыльев 34,75 м был назван в честь легендарного изобретателя .

Литература 
Образ Дедала широко использовался в литературе. Так, Никола Ретиф де ла Бретонн в 1781 году опубликовал роман о летающем человеке, назвав его «Южное открытие, произведённое летающим человеком, или Французский Дедал». В своём дебютном фантастическом рассказе «Икар и Дедал» (1958) Генрих Альтов пересказал миф о Дедале и Икаре, но они представлены как люди из далёкого будущего, которые совершили на космическом корабле из «нейтрита» первый в истории пролёт сквозь Солнце (отважный, но безрассудный капитан Икар и умнейший учёный и инженер Дедал). Кроме того, мифы о Дедале стали основой произведений множества других писателей — например, Михаила Герчика («Лети, Икар!», 1959), Льва Куклина («Крылья», 1990), Кира Булычёва («Опасные сказки», 1997), Алексея Гравицкого («Дедал и Икар», 2000), Генри Лайона Олди («Бык из машины», 2017), Алексея Рябинина («Тесей», 2018), Серхио Перейры («Икар или Операция прикрытия», 2019) и других.

Астрономия и космонавтика 
В 1970 году Международный астрономический союз присвоил имя Дедала кратеру на обратной стороне Луны. В 1971 году был открыт астероид аполлоновой группы, который получил название (1864) Дедал. Также имя «Дедал» получил первый проект межзвёздного космического аппарата, доведённый до уровня реальных расчётов и чертежей.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Аттики
Мифы Крита
Персонажи Энеиды